orientacja kościołów – pojęcie architektoniczne,
 orientacja mapy – relacja między kierunkami mapy i kompasu,
 orientacja seksualna – ukierunkowanie seksualności osobnika w stosunku do jednostek, które uważa ona za atrakcyjne seksualnie,

psychiatria
 orientacja allopsychiczna – świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej
 orientacja autopsychiczna – świadomość własnej osoby i własnego stanu psychicznego 

matematyka
 orientacja – pojęcie algebry liniowej i geometrii różniczkowej,
 orientacja – położenie obiektu w obracalnym układzie współrzędnych w odniesieniu do ustalonego punktu i pozycji wyjściowej.